Pietriș poate fi:

 Pietriș - o rocă sedimentară
 Pietriș, Mureș, sat în județul Mureș
 Pietriș, Olt, sat în comuna Baldovinești, județul Olt, Oltenia, România
 Pietriș, Iași, sat în județul Iași, Moldova, România

Vezi și 
 Râul Pietriș (dezambiguizare)
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietrari (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietroasele
 Chetriș (dezambiguizare)
 Petriș (dezambiguizare)

Dezambiguizare